Joonas est un prénom estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1989), producteur de musique finlandais
Joonas Cavén (né en 1993), joueur finlandais de basket-ball
Joonas Donskoi (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1986), joueur professionnel de golf finlandais
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Joonas Henttala (né en 1991), coureur cycliste finlandais
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1982), joueur finlandais de football
Joonas Ikonen (né en 1987), sauteur à ski finlandais
 (né en 1973), joueur finlandais de football
Joonas Jalvanti (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Joonas Kemppainen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Joonas Kokkonen (1921-1996), compositeur finlandais
Joonas Kolkka (né en 1974), joueur finlandais de football
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
Joonas Korpisalo (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1980), coureur motocycliste finlandais
 (né en 1983), joueur finlandais de football
Joonas Lehtivuori (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1986), compétiteur de voile olympique finlandais
Joonas Myyrä (né en 1892-1955), athlète olympique finlandais
Joonas Nättinen (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1990), joueur finlandais de football
Joonas Rask (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1979), joueur finlandais de football
Joonas Suotamo (né en 1986), joueur finlandais de basket-ball
Joonas Tamm (né en 1992), joueur estonien de football
 (né en 1992), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
Joonas Vihko (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de prénom